El Torneo del Interior 2013 fue la IX edición de dicho certamen, conocido también como "Torneo Argentino C", organizado por el Consejo Federal, órgano interno de la Asociación del Fútbol Argentino. Participaron 344 clubes que están indirectamente afiliados a la AFA.

Los clubes ganadores de sus respectivas ligas regionales, incluso, a veces, los que terminan en segunda o tercera posición, son los que clasifican a este torneo federal. En algunos casos la realización de una buena campaña también en dichas ligas otorga tal derecho, ya que muchos clubes campeones deciden ceder su plaza por cuestiones económicas o porque ya participan de un torneo de una categoría superior.

En la etapa final se conformaron 7 grupos de 3 o 4 equipos cada una, de acuerdo con la región correspondiente a las 7 zonas del Torneo Argentino B, del cual descendieron 3 clubes de cada una de ellas, los que fueron reemplazados por 3 equipos de cada zona de este torneo, que ascendieron de manera directa. Por lo tanto esta edición otorgó 21 ascensos directos al Torneo Argentino B 2013/14.

Sistema de disputa 
Etapa clasificatoria: Los 344 equipos participantes se dividieron en 36 zonas de 3 y 59 zonas de 4 equipos cada una (95 zonas), dependiendo de su cercanía geográfica, donde se enfrentaron entre ellos todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Clasificaron a la siguiente fase los 2 primeros equipos de cada una de las 95 zonas y los 34 mejores terceros de las zonas de 4 equipos, con lo que fueron 224 los que avanzaron a la siguiente fase.

Etapa final: Los equipos se dividieron en 7 zonas similares a las del Torneo Argentino B. Luego se disputaron eliminatorias a doble partido entre los 224 clasificados, a fin de determinar el ascenso de 3 equipos por zona.

Distribución geográfica de los equipos

Equipos participantes 

 Fuente: Ascenso del Interior

Primera fase (etapa clasificatoria)

Grupos 1 a 10 
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

Grupos 11 a 20 
Grupo 11

Grupo 12

Grupo 13

Grupo 14

Grupo 15

Grupo 16

Grupo 17

Grupo 18

Grupo 19

Grupo 20

Grupos 21 a 30 
Grupo 21

Grupo 22

Grupo 23

Grupo 24

Grupo 25

Grupo 26

Grupo 27

Grupo 28

Grupo 29

Grupo 30

Grupos 31 a 40 
Grupo 31

Grupo 32

Grupo 33

Grupo 34

Grupo 35

Grupo 36

Grupo 37

Grupo 38

Grupo 39

Grupo 40

Grupos 41 a 50 
Grupo 41

Grupo 42

Grupo 43

Grupo 44

Grupo 45

Grupo 46

Grupo 47

Grupo 48

Grupo 49

Grupo 50

Grupos 51 a 60 
Grupo 51

Grupo 52

Grupo 53

Grupo 54

Grupo 55

Grupo 56

Grupo 57

Grupo 58

Grupo 59

Grupo 60

Grupos 61 a 70 
Grupo 61

Grupo 62

Grupo 63

Grupo 64

Grupo 65

Grupo 66

Grupo 67

Grupo 68

Grupo 69

Grupo 70

Grupos 71 a 80 
Grupo 71

Grupo 72

Grupo 73

Grupo 74

Grupo 75

Grupo 76

Grupo 77

Grupo 78

Grupo 79

Grupo 80

Grupos 81 a 90 
Grupo 81

Grupo 82

Grupo 83

Grupo 84

Grupo 85

Grupo 86

Grupo 87

Grupo 88

Grupo 89

Grupo 90

Grupos 91 a 95 
Grupo 91

Grupo 92

Grupo 93

Grupo 94

Grupo 95

Mejores terceros (34) 

Fuente: Posiciones - Ascenso del Interior

Segunda fase (etapa final)

Zona 1 (Jujuy, Salta, Santiago del Estéro y Tucumán) 

1:Comenzaron su participación en la segunda eliminatoria.

Ascensos

Zona 2 (Catamarca, Córdoba -norte y centro-, La Rioja y San Juan)

Ascensos 
Los ganadores ascendieron en forma directa, mientras que los perdedores jugaron una cuarta eliminatoria por el tercer ascenso de esta zona.

Zona 3 (Córdoba -sur-, La Pampa, Mendoza y San Luis) 

1:Comenzaron su participación en la segunda eliminatoria.

Ascensos 
Los ganadores ascendieron en forma directa, mientras que los perdedores jugaron una quinta eliminatoria por el tercer ascenso de esta zona.

Zona 4 (Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Santa Fe -Norte-)

Ascensos 
Los ganadores ascendieron en forma directa, mientras que los perdedores jugaron una quinta eliminatoria por el tercer ascenso de esta zona.

Zona 5 (Santa Fe y Entre Ríos)

Ascensos

Zona 6 (Buenos Aires) 

1:Comenzó su participación en la segunda eliminatoria.

Ascensos 
Los ganadores ascendieron en forma directa, mientras que los perdedores jugaron una sexta eliminatoria por el tercer ascenso de esta zona.

Zona 7 (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego)

Sub zona Norte 

1:Comenzó su participación en la segunda eliminatoria.

Los tres ganadores clasificaron a la tercera eliminatoria.

Sub zona Sur 

El mejor ganador clasificó a la tercera eliminatoria.

Los dos ganadores clasificaron a la tercera eliminatoria.

Ascensos 

Clasificaron equipos provenientes de las dos sub zonas a fin de determinar los tres ascensos.

Fuente: Ascenso del Interior.com.

Véase también 

 Copa Argentina 2012/13
 Campeonato de Primera División 2012/13
 Campeonato de Primera B Nacional 2012/13
 Campeonato de Primera B 2012/13
 Torneo Argentino A 2012/13
 Campeonato de Primera C 2012/13
 Torneo Argentino B 2012/13
 Campeonato de Primera D 2012/13
 Asociación del Fútbol Argentino
 Competiciones Oficiales de Fútbol en Argentina

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de AFA
 Ascenso del Interior
 Interior Futbolero
 Solo Ascenso
 Torneos Argentinos

2013
Fútbol en Argentina en 2013